Rivolesi – abitanti di Riva di Solto
Rivolesi – abitanti di Rivoli Veronese
Rivolesi – abitanti di Rivoli